Mount Gilead (Carolina do Norte)
Mount Gilead (Ohio)

Desambiguações de topônimos